Madera bezeichnet:

 das spanische Wort für Holz

In der Geografie:
 Madera (Kalifornien), Ort in den USA
 Madera (Pennsylvania), Ort in den USA
 Madera County in Kalifornien
 Madera (Israel)
 Madera (Chihuahua), Stadt in Mexiko
 Municipio Madera in Mexiko
 Madera (Uganda), Gemeinde im Distrikt Soroti in Uganda
 den Rio Madeira in spanischer Sprache

Madera ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Madera (* 1988), venezolanischer Karateka
 Fermín Madera (* 1951), kubanischer Fußballspieler
 Hemky Madera (* 1977), US-amerikanischer Schauspieler
 Jose Madera (1911–2001), US-amerikanischer Jazzmusiker
 José de Jesús Madera Uribe (1927–2017), römisch-katholischer Bischof
 Lupe Madera (1952–2005), mexikanischer Boxer
 Malcolm Madera, Schauspieler
 Miguel Marcos Madera (* 1985), spanischer Fußballspieler, siehe Míchel (Fußballspieler, 1985)
 Petr Maděra (* 1970), tschechischer Autor
 Sebastian Madera (* 1985), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Madeira (Begriffsklärung)
 Matera (Begriffsklärung)
 Mattera (Begriffsklärung)